Marcial (perteneciente o relativo a la guerra, la milicia o los militares) puede hacer referencia a estos artículos:

Personajes históricos 
 Marco Valerio Marcial (40–104), poeta latino de origen hispano.
 Marcial de Limoges (), santo católico, obispo de Limoges.
 Marcial de Mérida (), obispo de Mérida.